Зы́ковы:

 Зыковы — русский дворянский род.
 Зыковы — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 «Зыковы» — пьеса Максима Горького (1913).

См. также